La temporada 2015 fue la edición 43.ª del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 25 de enero, con el Rally de Montecarlo, y finalizó el 15 de noviembre, con el Rally de Gran Bretaña. Por tercer año consecutivo, el certamen contó con sus campeonatos complementarios: WRC 2, WRC 3 y Mundial Junior.

Calendario 
El calendario consta de trece pruebas. El mundial junior tiene siete citas: Montecarlo, Portugal, Polonia, Finlandia, Corcega, Cataluña y Gran Bretaña. Solo seis puntúan para la clasificación, a elección de cada participante.

Cambios y novedades 
 Se aumenta la penalización de cinco a siete minutos por tramo, cuando un piloto se reincorpore a la carrera tras un abandono aplicando la normativa de Rally2.
 Los equipos privados podrán realizar un test previo por cada prueba disputada.
 Los vehículos de la categoría N4 pasarán a la categoría R4.
 El orden de salida se modificó. El líder del campeonato será el primero en tomar la salida en cada tramo en las dos primeras jornadas. El último día se hará en orden inverso a la clasificación general de la prueba. 
 Cada prueba tendrá un mínimo de 300 km cronometrados repartidos en dos etapas largas, viernes y sábado, y una corta, el domingo. Además se cerrará con el power stage que se programará siempre alrededor de las 12:00 del mediodía.
 Se prohíben las comunicaciones entre piloto y equipo, así como los splits, sistema que permite conocer el ritmo de carrera de sus rivales.

Equipos

Resultados

Campeonato de pilotos

Campeonato Mundial FIA de Constructores 
Puntos asignados a los primeros 10 clasificados.

Campeonato WRC 2 

{|
|

Campeonato WRC 3 

{|
|

Campeonato Júnior

Referencias

Enlaces externos 

 wrc.com Sitio web oficial

 
2015
Rally en 2015